Olivier Bernard, né le  à Paris et mort le  dans la même ville, est un musicien français.

Biographie 

Disciple d'Yves Nat et de Nadia Boulanger, il a entamé très tôt une carrière de concertiste. Le jeune pianiste débute par une tournée en Europe, puis en Amérique du Sud. En 1956, il est répétiteur de Magda Tagliaferro à Paris. 

Dirigé par Charles Münch ou Eugen Jochum, il joue ses compositeurs de prédilection : Bach, Schumann, Brahms, mais également Debussy, Chabrier ou Roussel (dont il enregistre le Concerto avec Münch).

Il devient aussi ingénieur du son pour la radio, puis directeur de la musique à la Comédie Française.

Au début des années 1970, il s'établit en pays de Caux, à Saint-Pierre-en-Port. 

Face à la mer, et désormais préservé de l'extérieur, Olivier Bernard imagine un salon de musique, à la fois studio d'expérimentation acoustique (Musique pour les orgues, 1974 ; pour les clavecins, 1976) et cabinet instrumental investi de plusieurs pianos, d'un orgue, d'un clavecin et d'un « clavier à languettes », instrument « d'époque » au procédé exclusif qu'il a inventé — et sur lequel il enregistre deux disques de Bach (Inventions à 2 & à 3 voix, deux Partitas, une Toccata et Fugue - Sun Records, 1976). 

Il a dirigé le Conservatoire de Boulogne-Billancourt de 1965 à 1968, a été directeur de la musique à la Comédie-Française de 1953 à 1973 et a enseigné le piano au Conservatoire à rayonnement régional de Rouen de 1973 à 1993.

Il est fait officier des Arts et Lettres en 2005.

Compositions 
À ses premières compositions s'ajoutent celles destinées à la scène : 
 Vitrail (1964)
 La voleuse de Londres (1967)
 La P .... respectueuse (1967)
 On ne peut jurer de rien (1968)
 Si Camille me voyait (1969)
 La chasse aux corbeaux (1970)
 Amorphe d'Ottenburg (1971)
 Suite en rouge (1972)
 trois ballets pour Federico Garcia Lorca (1972)
 Dada (1973)
 Célimare le bien-aimé (1977).

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Naissance en novembre 1925
Naissance dans le 7e arrondissement de Paris
Compositeur français de musique classique de la période contemporaine
Pianiste classique français
Professeur au conservatoire à rayonnement régional de Rouen
Décès en avril 2019
Décès dans le 13e arrondissement de Paris
Décès à 93 ans